A Mike, a kislovag – Utazás a Sárkány-hegyre (eredeti cím: Mike the Knight – Journey to Dragon Mountain) 2014-ben bemutatott egész estés brit–kanadai 3D-s számítógépes animációs film, amely a Mike, a kislovag  című animációs tévéfilmsorozat záróepizódja. Magyarországon a Minimax-on vetítették le.

Cselekmény

Szereplők 
 Mike – Barna hajú kisfiú, aki a történet főhőse, és megmenti húgával a sárkány-hegyi kristályt.
 Király – Barna hajú fiatal férfi, aki Mike és Evie apukája, elmeséli gyerekeinek legújabb kalandját.
 Martha királynő – Barna hajú fiatal nő, aki Mike és Evie anyja, és a királynő.
 Evie – Fekete hajú kislány, aki Mike húga, egy kis boszorka, a varázslásban sokszor hibázik.
 Merion – Szőke hajú kislány, aki Mike egyik lánybarátja, a történet végén barátaival ünnepel.
 Óriás sárkány – A Sárkány-hegy kristályának őrzője.

Források

További információk 
 Mike, a kislovag – Utazás a Sárkány-hegyre a tv.hir24.hu-n 
 Mike, a kislovag – Utazás a Sárkány-hegyre a datalinkek.com-on 
 Mike, a kislovag – Utazás a Sárkány-hegyre a warezlinks.eu-n 

2014 filmjei
Amerikai számítógépes animációs filmek
Amerikai fantasyfilmek